Live at Montreux 2006: They All Came Down to Montreux — двадцать пятый концертный альбом рок-группы Deep Purple, издан в 2007 году, помимо CD и DVD-дисков, альбом также вышел в форматах HD DVD и Blu-ray.

Об альбоме 
Live at Montreux 2006: They All Came Down to Montreux записан в швейцарском Монтрё в 2006 году в рамках мирового тура, посвященного последнему студийному альбому группы Rapture of the Deep.

Список композиций

Выпуск на CD 
Почти все композиции написаны музыкантами классического состава DP: Ричи Блэкмором, Иэном Гилланом, Джоном Лордом, Иэном Пейсом и Роджером Гловером. Исключения отмечены в скобках.

 Pictures Of Home
 Things I Never Said (Гиллан, Пейс, Гловер, Морс, Эйри)
 Strange Kind of Woman
 Rapture of the Deep (Гиллан, Пейс, Гловер, Морс, Эйри)
 Wrong Man (Гиллан, Пейс, Гловер, Морс, Эйри)
 Kiss Tomorrow Goodbye (Гиллан, Пейс, Гловер, Морс, Эйри)
 When a Blind Man Cries
 Lazy
 Соло на клавишных (Дон Эйри, отрывки из произведений Вольфганга Амадея Моцарта)
 Space Truckin'
 Highway Star
 Smoke on the Water

Выпуск на DVD 
Диск первый — Live at Montreux 2006
 Pictures of Home
 Things I Never Said
 Strange Kind of Woman
 Rapture of the Deep
 Wrong Man
 Kiss Tomorrow Goodbye
 When a Blind Man Cries
 Lazy
 Соло на клавишных
 Space Truckin'
 Highway Star
 Smoke on the Water
 Hush
 Too Much Fun
 Black Night

Диск второй — Концерт в Лондонском Hard Rock Cafe 2006
 Fireball
 I Got Your Number
 Strange Kind of Woman
 Kiss Tomorrow Goodbye
 Rapture of the Deep
 Wrong Man
 Lazy
 Perfect Strangers
 Highway Star
 Smoke on the Water

Дополнительно — Интервью с участниками группы

Участники записи 
 Иэн Гиллан — вокал, губная гармоника
 Стив Морс — гитара
 Роджер Гловер — бас-гитара
 Иэн Пейс — ударные
 Дон Эйри — клавишные
а также
 Майкл Брэдфорд — гитара на записи «Hush», «Too Much Fun», «Black Night»
 Клод Нобс — губная гармоника на записи «Too Much Fun»

Примечания

Ссылки 
 «They All Came Down to Montreux» на deep-purple.ru

Видеоальбомы 2007 года
Концертное видео
Концертные альбомы 2007 года
Концертные альбомы Deep Purple
Концертные альбомы, записанные в Швейцарии